Francesc Martí Grajales (València, 1862 - 1920), periodista, assagista i erudit valencià.
 Francesc Martí i Jusmet, arqueòleg i polític català.
 Francesc Martí i Martí (Reus, 1856-1913), empresari català
 Francesc Martí i Queixalós (Reus 1916-2002), escriptor i periodista
 Francesc Martí i Viladamor (segle XVII), escriptor i polític